The Long Run (Eagles), een album van de rockband Eagles uit 1979
 The Long Run (2000), een film uit 2000